Dolmen de la Pierre Levée oder Dolmen la Pierre Levée steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich:

 Dolmen de la Pierre Levée (Issendolus) bei Issendolus, Département Lot
 Dolmen de la Pierre Levée (La Chapelle-Vendômoise) bei La Chapelle-Vendômoise, Département Loir-et-Cher
 Dolmen de la Pierre Levée (La Vallée) bei La Vallée, Département Charente-Maritime
 Dolmen de la Pierre Levée (Liniez) bei Liniez, Département Indre
 Dolmen de la Pierre Levée (Saint-Jory-de-Chalais) bei Saint-Jory-de-Chalais, Département Dordogne
 Dolmen de la Pierre Levée (Saint-Fort-sur-le-Né) bei Saint-Fort-sur-le-Né, Département Charente
 Dolmen La Pierre Levée (Ardillières) bei Ardillières, Département Charente-Maritime
 Dolmen la Pierre Levée (Janville) bei Janville-sur-Juine, Département Essone
 Dolmen la Pierre-Levée (Neuville-de-Poitou), Département Vienne
 Dolmen la Pierre Levée, anderer Name für den Dolmen von Peyrelevade (Brantôme), Département Dordogne
 Dolmen la Pierre Levée, anderer Name für den Dolmen von Mallée, Département Indre-et-Loire
 La grosse Pierre Levée

Siehe auch:
 Pierre Levée mit weiteren Megalithanlagen